Lista 527 gmin w departamencie Dolny Ren we Francji.

 (CUS) Communauté urbaine of Strasbourg, created in 1966.
 (CAS) Communauté d'agglomération of Sarreguemines Confluences, created in 2002, most of which is located in the Moselle département.

Gminy we Francji